VUF kan vara förkortning för:

 Världsungdomsfestivalen
 Vänsterns Ungdomsförbund, ett före detta politiskt ungdomsförbund som nu motsvaras av  Ung Vänster.